Тетрасвинецтрилантан — бинарное неорганическое соединение
лантана и свинца
с формулой LaPb,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Тетрасвинецтрилантан образует кристаллы
,
структура типа тетрафосфида тритория ThP
.

Соединение образуется по перитектической реакции при температуре 1420°C.

Примечания 

Соединения свинца
Соединения лантана
Интерметаллиды